

Biografie 
 Major generał Malcolm Mercer – kanadyjski wojskowy, adwokat
 Mercer Cook – afroamerykański dyplomata
 Mercer – francuski DJ i producent muzyczny
 Christopher Mercer – brytyjski DJ i producent muzyczny znany jako Rusko

Miejscowości w USA 
 Mercer – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Mercer – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Mercer
 Mercer – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
 Mercer – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Mercer – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
 Mercer – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron

Gminy w USA 
 Mercer (ang. Mercer Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
 Mercer (ang. Mercer Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Mercer (ang. Mercer Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Mercer (ang. Mercer Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
 Mercer (ang. Mercer Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Mercer (ang. Mercer Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) – w stanie New Jersey
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) – w stanie Wirginia Zachodnia

Pozostałe 
 Mercer – amerykańskie przedsiębiorstwo doradcze
 Mercer University (ang. Mercer University) – niezależny prywatny Uniwersytet w Macon w stanie Georgia